L'Hôpital může být:

Název nebo součást názvu obce ve Francii:
 L'Hôpital (Moselle) – obec v departementu Moselle.
 L'Hôpital-d'Orion – obec v departementu Pyrénées-Atlantiques
 L'Hôpital-du-Grosbois – obec v departementu Doubs.
 L'Hôpital-le-Grand – obec v departementu Loire.
 L'Hôpital-le-Mercier – obec v departementu Saône-et-Loire.
 Grayan-et-l'Hôpital – obec v departementu Gironde.
 Grugé-l'Hôpital – obec v departementu Maine-et-Loire.
 Nesle-l'Hôpital – obec v departementu Somme.
 Neuilly-l'Hôpital – obec v departementu Somme.
 Paris-l'Hôpital – obec v departementu Saône-et-Loire.
 Rosnay-l'Hôpital – obec v departementu Aube.
 Saulgé-l’Hôpital – obec v departementu Maine-et-Loire.
 Villers-l'Hôpital – obec v departementu Pas-de-Calais

Příjmení osob:
 Guillaume de l'Hôpital (1661–1704) – francouzský matematik